Venus Williams e Serena Williams erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate ai quarti di finale da Elena Vesnina e Vera Zvonarëva.

Vania King e Jaroslava Švedova hanno battuto in finale Elena Vesnina e Vera Zvonarëva 7-66, 6-2.

Teste di serie 

  Serena Williams /  Venus Williams (quarti di finale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (ritirate)
  Nadia Petrova /  Samantha Stosur (secondo turno)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (semifinali)
  Liezel Huber' /  Bethanie Mattek-Sands (semifinali)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (ritirate)

 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (primo turno) 
 Marija Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (secondo turno) 
 Cara Black /  Daniela Hantuchová (terzo turno) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno) 
 Vera Duševina /  Ekaterina Makarova (secondo turno) 
 Monica Niculescu /  Shahar Peer (secondo turno) 
 Alicja Rosolska /  Yan Zi (terzo turno) 
 Hsieh Su-wei /  Alla Kudrjavceva (secondo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  Naomi Broady  /  Katie O'Brien
  Naomi Cavaday /  Anna Smith
  Anne Keothavong /  Melanie South
  Sally Peers /  Laura Robson

Coppie passate dalle qualificazioni 

  Jill Craybas /  Marina Eraković
  Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr
  Kaia Kanepi /  Shuai Zhang
  Marija Korytceva /  Dar'ja Kustova

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2010